tarń (śliwa tarnina) – gatunek krzewu z rodziny różowatych
 tarń dwudzielna (rozszczep kręgosłupa)